

Patronyme 

 Pierre Hubert L'Archevêque (1721-1778 ), sculpteur français ;
 Jean L'Archevêque (1672-1720 ), explorateur, soldat et commerçant français ;
 André L'Archevêque (1923-2015), peintre et illustrateur québécois.

Toponyme 

 Fresne-l'Archevêque, commune française de l'Eure.
 Villeneuve-l'Archevêque, commune française de l'Yonne.
 Canton de Villeneuve-l'Archevêque, division administrative française du département de l'Yonne.
 Ligne de Sens à Nogent-sur-Seine avec embranchement de Saint-Maurice-aux-Riches-Hommes à Villeneuve-l'Archevêque, lignes de chemin de fer secondaire à voie métrique de l'Yonne et de l'Aube.
 L'Archevêque, une communauté acadienne située dans le comté de Richmond au Cap-Breton.